Ишерский — русская фамилия.

Известные носители 
 Ишерский, Владимир Иванович (1872 или 1874—1937 или 1942) — депутат Государственной думы.
 Ишерский (Ищерский), Вячеслав Михайлович (1946—2020) — советский футболист.
 Ишерский, Иван Владимирович (1843—1918) — русский педагог.